Somosierra es un nombre que proviene de Somo de la Sierra, usado en la Edad Media y que significa "en lo más alto de la sierra". Puede hacer referencia a:
 la localidad madrileña de Somosierra;
 el puerto de Somosierra;
 el túnel de Somosierra;
 la Sierra de Somosierra o la Somosierra, nombre que se aplica a los alrededores del puerto de montaña y que engloba la parte más oriental de la Sierra de Guadarrama y la más occidental de la Sierra de Ayllón (todo en el Sistema Central);
 la Batalla de Somosierra, en la que las tropas de Napoleón, tras derrotar a las tropas españolas que guarnecían el puerto, abrieron el camino hacia Madrid;
 Somosierra, barrio de Santa Cruz de Tenerife.
 Helados Somosierra